Ви-пи — боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Является необычным представителем группы V-газов, поскольку в отличие от них не содержит серы. VP разрабатывался как перспективное вещество и никогда не производился в промышленных масштабах.

Ссылки 
 Патент на открытие

Пиридины
Фосфорорганические соединения
Нейротоксины
Химическое оружие
Соединения азота по алфавиту
Ингибиторы холинэстеразы